

Українське — село, Вінницька область, Жмеринський район
 Українське — село, Вінницька область, Хмільницький район
 Українське — село, Дніпропетровська область, Кам'янський район
 Українське — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Українське — село, Донецька область, Кальміуський район
 Українське — село, Житомирська область, Звягельський район
 Українське — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Українське — село, Запорізька область, Пологівський район
 Українське — село, Сумська область, Шосткинський район
 Українське — село, Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, Лозівська міська рада
 Українське — село, Харківська область, Лозівський район, Лозівська міська громада, Орільська селищна рада
 Українське — село, Харківська область, Харківський район
 Українське — село, Харківська область, Чугуївський район, Вовчанська міська громада
 Українське — село, Харківська область, Чугуївський район, Слобожанська селищна громада
 Українське — село, Херсонська область, Генічеський район
 Українське — село, Чернігівська область, Ніжинський район
 Українське — село, Чернігівська область, Чернігівський район
 Українське — село, Чернігівська область, Прилуцький район
 Українське — селище, Дніпропетровська область, Синельниківський район

 Українське — назва села Українка Білогірського району Автономної Республіки Крим у 1948—2012 роках
 Українське — колишнє село Томаківського району Дніпропетровської області, зняте з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 18 квітня 1995 року

Українське — село, Жамбильський район, Північно-Казахстанська область

Українське — село в Кизлярському районі Дагестану

Див. також 
 Українськ